Хісела Дулко і Марія Емілія Салерні були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Маріон Бартолі і Емілі Луа виграли титул, у фіналі перемігши пару Елс Калленс і Катарина Среботнік з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 

  Маріон Бартолі /  Емілі Луа (чемпіонки)
  Елс Калленс /  Катарина Среботнік (фінал)
  Марет Ані /  Сільвія Талая (півфінал)
  Стефані Коен-Алоро /  Патріція Вартуш (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Тур WTA 2004
Marrakech Grand Prix
2004 у марокканському спорті